Yugo puede referirse a:

 Yugo, el instrumento de madera con que se uncen los animales para el trabajo.
 Yugo (automóvil), marca de automóviles yugoslava.
 Yugo (náutica), pieza de la popa de un barco.
 Yugo (periódico), periódico español editado en Almería durante la dictadura franquista.
 Yugo Ogami, personaje del videojuego de peleas "Bloody Roar".
 Yugo escocés, mecanismo.
El nombre común de la planta Pouteria ucuqui. 
 El componente que abraza el cuello de un tubo de rayos catódicos y sirve para controlar la desviación del haz de electrones.

Enlaces externos